Це список видів плазунів, зареєстрованих в Аргентині.

Черепахи (Testudines)

Крокодили (Crocodylia)

Лускаті (Squamata)

Підряд Ігуаноподібні (Iguania) 
Родина Анолісові (Polychrotidae)
 Anisolepis grilli Boulenger, 1891
 Anisolepis longicauda
 Anisolepis undulatus
 Diplolaemus bibronii
 Diplolaemus darwinii Bell, 1843
 Diplolaemus leopardinus
 Diplolaemus sexcinctus Cei, Scolaro & Videla, 2003
 Leiosaurus bellii Duméril & Bibron, 1837
 Leiosaurus catamarcensis (Koslowsky, 1898)
 Leiosaurus jaguaris
 Leiosaurus paronae (Peracca 1897)
 Polychrus acutirostris Spix, 1825
 Pristidactylus achalensis
 Pristidactylus araucanus
 Pristidactylus casuhatiensis
 Pristidactylus fasciatus D´Orbigny & Bibron, 1837
 Pristidactylus nigroiugulus Cei, Scolaro & Videla, 2001
 Pristidactylus scapulatus
 Urostrophus gallardoi

Родина Сцинкові (Scincidae)
 Mabuya dorsovittata (Cope, 1862)
 Mabuya frenata (Cope, 1862).

Родина Теїди (Teiidae)
 Ameiva ameiva Linnaeus, 1758.
 Cnemidophorus lacertoides
 Cnemidophorus leachi
 Cnemidophorus longicaudus (Bell, 1843)
 Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825).
 Cnemidophorus serranus
 Cnemidophorus tergolaevigatus 2004
 Kentropyx lagartija
 Kentropyx viridistriga viridistriga (Boulenger, 1894)
 Teius oculatus D´Orbigny & Bibron, 1837
 Teius suquiensis
 Teius teyou (Daudin, 1802)
 Salvator merianae (Duméril & Bibrón, 1839)
 Salvator rufescens (Günter, 1871)

Родина Liolaemidae
 Liolaemus abaucan
 Liolaemus albiceps
 Liolaemus alticolor
 Liolaemus andinus
 Liolaemus anomalus
 Liolaemus archeforus
 Liolaemus austromendocinus
 Liolaemus azarai
 Liolaemus baguali
 Liolaemus bibronii Bell, 1843
 Liolaemus bitaeniatus
 Liolaemus boulengeri Koslowsky, 1898
 Liolaemus buergeri
 Liolaemus calchaqui
 Liolaemus canqueli
 Liolaemus capillitas
 Liolaemus casamiquelai Ávila, Pérez, Morando & Sites, 2010
 Liolaemus ceii
 Liolaemus chacoensis (Shreve 1948)
 Liolaemus chaltin 2004
 Liolaemus chehuachekenk 2008
 Liolaemus chiliensis
 Liolaemus cinereus 2006
 Liolaemus coeruleus
 Liolaemus constanzae
 Liolaemus crepuscularis 2006
 Liolaemus cuyanus (Cei & Scolaro,1983)
 Liolaemus cyanogaster
 Liolaemus darwinii (Bell, 1843)
 Liolaemus dicktracy
 Liolaemus ditadai
 Liolaemus donosobarrosi
 Liolaemus dorbignyi
 Liolaemus duellmani
 Liolaemus eleodori
 Liolaemus elongatus Koslowsky, 1896
 Liolaemus escarchadosi
 Liolaemus espinozai 2005
 Liolaemus exploratorum
 Liolaemus famatinae
 Liolaemus fitzgeraldi
 Liolaemus fitzingerii
 Liolaemus flavopiceus
 Liolaemus gallardoi
 Liolaemus goetschi Müller & Hellmich, 1938
 Liolaemus gracilis Bell, 1843
 Liolaemus gravenhorstii
 Liolaemus griseus
 Liolaemus grosseorum Etheridge, 2001
 Liolaemus gununakuna
 Liolaemus hatcheri
 Liolaemus heliodermis
 Liolaemus huacahuasicus
 Liolaemus inacayali Abdala, 2003
 Liolaemus irregularis
 Liolaemus josei 2005
 Lioalemus kingi
 Liolaemus kolengh 2006
 Liolaemus koslowskyi
 Liolaemus kriegi Müller & Hellmich, 1939
 Liolaemus laurenti
 Liolaemus lavillai 2006
 Liolaemus lemniscatus
 Liolaemus lineomaculatus Boulenger, 1885
 Liolaemus loboi Abdala, 2003
 Liolaemus lorenzmülleri
 Liolaemus magellanicus
 Liolaemus mapuche
 Liolaemus martorii Abdala, 2003
 Liolaemus melanops Burmeister, 1888
 Liolaemus montanezi
 Liolaemus montanus
 Liolaemus monticola
 Liolaemus morenoi Etheridge & Christie, 2003
 Liolaemus multicolor
 Liolaemus multimaculatus Duméril & Bibron, 1837
 Liolaemus nigriceps
 Liolaemus olongasta
 Liolaemus orientalis
 Liolaemus ornatus
 Liolaemus orko 2008
 Liolaemus pagaburoi
 Liolaemus parvus 2008
 Liolaemus periglacialis
 Liolaemus petrophilus Donoso-Barros & Cei, 1971
 Liolaemus pictus
 Liolaemus poecilochromus
 Liolaemus pseudoanomalus (Cei, 1981)
 Liolaemus puelche
 Liolaemus pulcherrimus
 Liolaemus quilmes
 Liolaemus rabinoi
 Liolaemus ramirezae
 Liolaemus riojanus (Cei, 1979)
 Liolaemus robertmertensi
 Liolaemus rothi Koslowsky, 1898
 Liolaemus ruibali
 Liolaemus sagei
 Liolaemus salinicola
 Liolaemus sanjuanensis
 Liolaemus sarmientoi
 Liolaemus saxatilis
 Liolaemus scapularis
 Liolaemus scrocchii 2008
 Liolaemus senguer 2005
 Liolaemus shitan Abdala, Quinteros, Scrocchi & Stazzonelli, 2010
 Liolaemus somuncurae Cei & Scolaro, 1981
 Liolaemus sylvanae
 Liolaemus talampaya
 Liolaemus tandiliensis 2008
 Liolaemus tari
 Liolaemus tehuelche Abdala, 2003
 Liolaemus telsen Cei & Scolaro, 1999
 Liolaemus tenuis
 Liolaemus tregenzai 2007
 Liolaemus thermarum
 Liolaemus tristis
 Liolaemus tulkas 2008
 Liolaemus umbrifer
 Liolaemus uptoni 2006
 Liolaemus uspallatensis
 Liolaemus vallecurensis
 Liolaemus wiegmannii Duméril & Bibron, 1837
 Liolaemus xanthoviridis
 Liolaemus yanalcu
 Liolaemus zullyi

Родина Tropirudidae
 Phymaturus agilis Scolaro, Ibargüengoytía & Pincheira-Donoso, 2008
 Phymaturus antofagastensis
 Phymaturus calcogaster 2003
 Phymaturus ceii Scolaro & Ibargüengoytía, 2007
 Phymaturus desuetus Scolaro & Tappari, 2009
 Phymaturus dorsimaculatus 2005
 Phymaturus etheridgei Lobo, Abdala & Valdecantos, 2010
 Phymaturus excelsus Lobo & Quinteiros, 2005
 Phymaturus flagellifer
 Phymaturus indistinctus
 Phymaturus mallimaccii
 Phymaturus manuelae Scolaro & Ibargüengoytía, 2008
 Phymaturus nevadoi
 Phymaturus palluma
 Phymaturus patagonicus
 Phymaturus payuniae
 Phymaturus punae
 Phymaturus roigorum 2007
 Phymaturus somuncurensis Cei & Castro, 1973
 Phymaturus spectabilis Lobo & Quinteros, 2005
 Phymaturus spurcus Barbour, 1921
 Phymaturus tenebrosus Lobo & Quinteros, 2005
 Phymaturus verdugo 2003
 Phymaturus zapalensis
 Stenocercus doellojuradoi (Freiberg 1944)
 Stenocercus marmoratus
 Stenocercus pectinatus
 Stenocercus roseiventris
 Tropidurus catalanensis Gudynas & Skuk, 1983
 Tropidurus etheridgei
 Tropidurus melanopleurus
 Tropidurus spinulosus (Cope, 1862)
 Tropidurus torquatus (Wied, 1820)

Родина Ігуанові (Iguanidae)
 Stenocercus azureus (Müller, 1882)
 Stenocercus caducus
 Stenocercus doellojuradoi
 Stenocercus pectinatus Duméril & Bibron, 1837

Підряд Scleroglossa 
Родина Геконові (Gekkonidae)
 Hemidactylus mabouia Moreau de Jonnès, 1818
 Hemidactylus turcicus
 Tarentola mauritanica

Родина Phyllodactylidae
 Homonota andicola
 Homonota borellii (Peracca, 1897)
 Homonota darwinii Boulenger, 1885
 Homonota fasciata (Duméril & Bibron, 1836)
 Homonota underwoodii (Kluge 1964)
 Homonota whitii
 Phyllopezus pollicaris Koslowsky, 1895. przewalskyi

Родина Гімнофтальмові (Gymnophtalmidae)
 Cercosaura ocellata
 Opipeuter xestus
 Pantodactylus parkeri
 Pantodactylus schreibersii (Wiegmann, 1834)
 Pantodactylus stelleri
 Vanzosaura rubricauda

Родина Веретільницеві (Anguidae)
 Ophiodes intermedius Boulenger, 1894
 Ophiodes striatus (Spix, 1824)
 Ophiodes yacupoi Gallardo 1966

Підряд Амфісбени (Amphisbaenia) 
Родина Амфісбенові (Amphisbaenidae)
 Amphisbaena angustifrons Cope, 1861
 Amphisbaena plumbea Gray,1872.
 Amphisbaena bolivica Mertens, 1929
 Amphisbaena darwinii (Duméril & Bibron, 1839)
 Amphisbaena heterozonata Burmeister, 1861
 Amphisbaena mertensii Duméril and Bibron, 1839
 Amphisbaena prunicolor prunicolor (Boettger, 1885).
 Anopsibaena kingii (Bell 1833)
 Cercolophia borellii
 Leposternon microcephalum Wagler 1824.

Підряд Змії (Serpentes) 
Родина Американські сліпуни (Anomalepididae)
 Liotyphlops beui (Amaral 1924)
 Liotyphlops ternetzii (Boulenger 1896)

Родина Сліпуни (Typhlopidae)
 Typhlops brongersmianus Vanzolini, 1972

Родина Стрункі сліпуни (Leptotyphlopidae)
 Leptotyphlops albipuncta (Jan 1861)
 Leptotyphlops australis Freiberg & Orejas-Miranda 1968
 Leptotyphlops borrichiana (Degerbøl 1923)
 Leptotyphlops melanotermus (Cope 1862)
 Leptotyphlops munoai Orejas-Miranda 1961
 Leptotyphlops striatula Smith & Laufe 1945
 Leptotyphlops unguirostris (Boulenger 1902)
 Leptotyphlops vellardi Laurent, 1984
 Leptotyphlops weyrauchi Orejas-Miranda 1964

Родина Удавові (Boidae)
 Boa constrictor Linnaeus, 1758
 Epicrates cenchria Cope, 1862
 Eunectes notaeus Cope 1862
 Eunectes murinus (Linnaeus 1758)

Родина Аспідові Elapidae
 Micrurus altirostris (Cope 1860)
 Micrurus baliocoryphus (Cope, 1862)
 Micrurus corallinus (Merrem 1820)
 Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758)
 Micrurus pyrrhocryptus (Cope 1862)

Родина Полозові Colubridae
 Apostolepis assimilis (Reinhardt, 1861)
 Apostolepis dimidiata (Jan, 1862)
 Apostolepis quirogai Giraudo & Scrocchi, 1998.
 Atractus canedii Scrocchi & Cei 199161)
 Atractus paraguayensis Werner 1924
 Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)
 Atractus snethlageae Cunha & Nascimento, 1983.
 Atractus taeniatus Griffin, 1916
 Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
 Clelia bicolor (Peracca 1904)
 Clelia plumbea (Wied, 1820)
 Clelia quimi Franco, Marques & Puorto, 1997
 Clelia rustica (Cope, 1878)
 Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
 Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)
 Chironius quadricarinatus Dixon, Wiest & Cei, 1993
 Dipsas indica (Shaw, 1802)
 Drymarchon corais (Boie 1827)
 Echinantera cyanopleura (Cope, 1885)
 Echinantera occipitalis (Jan, 1863)
 Echinantera poecilopogon (Cope, 1863)
 Erythrolamprus aesculapii (Wied, 1821)
 Helicops infrataeniatus Jan, 1865
 Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)
 Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Hydrops triangularis (Wagler, 1824)
 Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
 Leptodeira annulata Duellman, 1958
 Leptophis ahaetulla (Cope, 1862)
 Liophis almadensis Wagler, 1824.
 Liophis anomalus (Günther 1858)
 Liophis ceii Dixon 1991.
 Liophis dilepis (Cope, 1862)
 Liophis elegantissimus (Koslowsky, 1895)
 Liophis flavifrenatus (Cope 1862)
 Liophis frenatus (Werner, 1909)
 Liophis guentheri Peracca 1897)
 Liophis jaegeri (Boulenger 1894)
 Liophis meridionalis (Schenkel 1901)
 Liophis miliaris (Cope 1862)
 Liophis poecilogyrus (Wied 1825)
 Liophis reginae (Amaral 1935)
 Liophis sagittifer (Jan 1863)
 Liophis vanzolinii Dixon 1985
 Lystrophis dorbignyi (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Lystrophis histricus (Jan, 1863)
 Lystrophis pulcher (Jan, 1863)
 Lystrophis semicinctus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)
 Oxyrhopus clathratus (Duméril, Bibron et Duméril 1854)
 Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 1977)
 Oxyrhopus petola (Linnaeus, 1758)
 Oxyrhopus rhombifer (Duméril, Bibron et Duméril 1854)
 Phalotris bilineatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Phalotris cuyanus (Cei, 1984)
 Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
 Phalotris punctatus (De Lema, 1979)
 Phalotris reticulatus (Peters, 1860)
 Philodryas aestivus (Boulenger 1902)
 Philodryas baroni Berg 1895
 Philodryas mattogrossensis Koslowsky 1898
 Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)
 Philodryas patagoniensis Girard, 1857
 Philodryas psammophideus Gunther 1872
 Philodryas trilineata (Burmeister, 1861)
 Philodryas varius (Jan, 1863)
 Phimophis guerini (Duméril, Bibron et Duméril 1854)
 Phimophis vittatus (Boulenger 1896).
 Pseudablabes agassizzi (Jan, 1863)
 Pseudoboa haasi (Boettger, 1905)
 Pseudoeryx plicatilis (Linnaeus 1758)
 Pseudotomodon trigonatus (Leybold, 1873)
 Psomophis genimaculatus (Boettger, 1885)
 Psomophis obtusus (Cope, 1863)
 Rhachidelus brazili Boulenger 1908
 Sibynomorphus lavillai Scrocchi, Porto & Rey, 1993)
 Sibynomorphus mikani (Schlegel, 1837)
 Sibynomorphus turgidus (Cope, 1868)
 Sibynomorphus ventrimaculatus (Boulenger 1885)
 Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)
 Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837)
 Tachymenis peruviana Wiegman, 1835
 Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758)
 Thamnodynastes chaquensis Bergna & Álvarez, 1993
 Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
 Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858)
 Tomodon dorsatus Duméril, Bibron et Duméril 1854
 Tomodon ocellatus Duméril, Bibron et Duméril 1854
 Waglerophis merremi (Wagler 1824)
 Xenodon neuwiedii (Günther, 1863)

Родина Гадюкові (Viperidae)
 Bothrops alternatus (Duméril, Bibron et Duméril, 1854)
 Bothrops ammodytoides Leybold, 1873
 Bothrops cotiara (Gomes, 1913)
 Bothrops jararaca Wied, 1824.
 Bothrops jararacussu Lacerda, 1884
 Bothrops  moojeni Hoge, 1965
 Bothrops neuwiedi Amaral 1925
 Crotalus durissus (Laurenti, 1768)

Примітки 

Арг
п
Плазуни Аргентини